Schloss Buchenau bezeichnet:
 Schloss Buchenau (Buchenau), Schloss in Lindberg, Bayern
 Schloss Buchenau (Eiterfeld), Schloss in Eiterfeld, Hessen